

Patronyme 
 Albert Besnard (1849-1934), peintre français, membre de l'Académie française ;
 Albert-Henri Besnard (1890-1977), graveur français ;
 Armand Besnard (1833-1903), amiral français ;
 Charles-Henri Besnard (1881-1946), architecte français ;
 Charlotte Besnard (1854-1931), sculptrice française, épouse d'Albert Besnard ;
 Emmanuel Besnard (1753-v. 1810), homme politique français ;
 Éric Besnard (1964-), réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
 Éric Besnard (1961-), journaliste sportif français ;
 Félix Besnard (1858-1913), homme politique français ;
 Gérard Besnard (1945-), coureur cycliste français ;
 Jacques Besnard (1929-2013), réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Jean Besnard (1889-1958), maître-potier français, fils d'Albert Besnard ;
 Jean-Charles Besnard (1802-1849), homme politique français ;
 Jeanne Besnard-Fortin, née Jeanne Besnard (1892-1978), artiste peintre française ;
 Léon Besnard (1879-1954), architecte français ;
 Lucien Besnard (1872-1955), auteur dramatique français
 Lucien Roisin Besnard (1876-1943), photographe et éditeur français
 Marie Besnard (1896-1980), habitante de Loudun, soupçonnée d'être une tueuse en série ;
 Nicole Besnard (1928-2017), actrice française ;
 Philippe Besnard (1885-1971), sculpteur, fils d'Albert Besnard ;
 
 Pierre Besnard (1741-1808), ingénieur des Ponts et Chaussées.
 Pierre Besnard (1886-1947), syndicaliste français ;
 Pierre Besnard (1966-), haut fonctionnaire français, chef de cabinet du président de la République française, François Hollande ;
 René Besnard (1879-1952), homme politique français ;
 Robert Besnard (1881-1914), artiste peintre, fils d'Albert Besnard ;
 Serge Besnard (1949-2002), footballeur français.

Autres 
Marie Besnard, l'empoisonneuse est un téléfilm franco-belge en deux parties reprenant l'affaire Marie Besnard.

Homonymie de patronyme
Patronyme français